Le détroit d'Otrante ou canal d'Otrante qui unit la mer Adriatique à la mer Ionienne a été le théâtre de batailles navales :
 la bataille du détroit d'Otrante (1917), bataille navale de la Première guerre mondiale dans le cadre du barrage d'Otrante par les Alliés ;
 la bataille du détroit d'Otrante (1940), escarmouche navale de la Seconde guerre mondiale.